

Patronyme

Divers 
 LeEco est une entreprise chinoise de technologie.

Toponyme 

 Lecco est une ville de la province du même nom en Lombardie (Italie). 
Patronyme camerounais